Масако Исида (; ) — японская лыжница, двукратная чемпионка зимних Азиатских игр 2011 года, призёр этапов Кубка мира, участница 5 Олимпийских игр (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и 9 чемпионатов мира. Специалистка дистанционных гонок, более сильна в классическом стиле передвижения на лыжах.

Карьера 
В Кубке мира Исида дебютировала в 2001 году, в марте 2009 года первый раз попала на подиум на этапе Кубка мира. Кроме подиума на сегодняшний день имеет на своём счету 7 попадания в десятку лучших на этапах Кубка мира, 3 в личных и 4 в командных гонках. Лучшим достижением Исиды в общем итоговом зачёте Кубка мира является 17-е место в сезоне 2012/13.

На Олимпиаде-2006 в Турине заняла 35-е место в дуатлоне 7,5+7,5 км, 31-е место в гонке на 10 км классикой и 12-е место в эстафете.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере принимала участие в трёх гонках: в дуатлоне 7,5+7,5 км стала 20-й, в масс-старте на 30 км 5-й и в эстафете 8-й.

За свою карьеру принимала участие в девяти подряд чемпионатах мира (2003—2019), лучший результат — 4-е место в командном спринте на чемпионате 2009 года в Либереце. В личных гонках лучший результат — 7-е место в гонке на 10 км свободным стилем в 2015 году.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Salomon Sports.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Родившиеся на Хоккайдо
Лыжники Японии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года